Минарди () — спортивная команда, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе Формула-1, основанная Джанкарло Минарди в 1979 году. Команда участвовала в гонках серии Формула-1 с 1985 по 2005 год. В 2001 году, для сохранения команды, Минарди продал команду австралийскому предпринимателю Полу Стоддарту, который в 2005 году перепродал команду компании «Red Bull». Команда была переименована в «Scuderia Toro Rosso».

За время участия в чемпионатах Формулы-1 команда провела 340 Гран-при (9-й результат за всю историю), но ни один из пилотов команды ни разу не выигрывал гонку и ни разу не поднимался на подиум. За всю свою историю команда завоевала 38 командных очков, существенную часть которых заработал Пьерлуиджи Мартини. Лучшим достижением было три 4-х места: дважды Мартини в 1991 году и Кристиана Фиттипальди в 1993. На счету Мартини также единственный в истории команды старт с первой линии — 2 место на Гран-при США 1990 года и один круг лидирования в гонке на Гран-при Португалии 1989 года. Машины «Минарди» как правило были хорошо разработаны, несмотря на скромный бюджет. Их низкие результаты обычно были вызваны недостатком средств (и мощных моторов), а не качеством машин. Также они не были склонны к использованию рента-драйверов, поэтому из рядов «Минарди» вышло много известных пилотов, таких как Алессандро Наннини, Джанкарло Физикелла, Ярно Трулли, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, Марк Уэббер, победители американских серий Кристиан Фиттипальди и Алекс Дзанарди. Команда долго была обладателем антирекорда Формулы-1 по количеству участий в Гран-при без побед, пока его в сезоне  не побила команда «Заубер».

Предыстория 
Семья Минарди издавна связана с автоспортом. Джованни Минарди соревновался на своих собственных машинах в конце 1940-х и после его смерти, его сын Джанкарло взял в свои руки управление семейным гоночным бизнесом.

Джанкарло участвовал лишь в любительских соревнованиях на своей машине Fiat-500, не добившись там больших успехов. Также он участвовал в раллийных гонках на Fiat 124. В 1976 году он дважды выставлял на старт внезачётных гонок Формулы 1 (BRDC International Trophy и Гонка чемпионов) Ferrari 312T в цветах «Scuderia Everest», которой управлял Джанкарло Мартини. Обе гонки прошли неудачно. После пяти довольно успешных сезонов в европейской Формуле 2, Минарди решил выставить команду в Формулу-1.

История гонок

Формула-2 (1980—1984) 
В Формуле-2 было проведено 4 относительно удачных сезона. За команду выступали молодые итальянские и южноамериканские пилоты, в том числе, Алессандро Наннини и Джонни Чекотто. Наиболее примечательный результат — победа в Мизано в 1981 году, одержанная Микеле Альборето.

Формула-1 Минарди (1985—1993) 
«Минарди» вступила в соревнования Формулы-1 в 1985 году. В первом сезоне команда была представлена единственным автомобилем и единственным гонщиком — Пьерлуджи Мартини. Он смог добраться до финиша только 2 раза (не считая Гран-при Германии 1985 года, когда он был классифицирован 11-м, несмотря на сход за 4 круга до финиша).

В 1986 году за команду выступало уже 2 пилота на двух автомобилях. Результаты постепенно улучшались. На Гран-при США 1988 года Мартини завоевал для «Минарди» первое очко, финишировав шестым. На Гран-при США 1990 года в квалификации Мартини был вторым, менее, чем в одной десятой секунды от поула Герхарда Бергера на «McLaren-Honda». Этот результат был во многом обусловлен применением инновационных шин «Pirelli». Лучшие результаты в эти годы — 4-е места Мартини на Гран-при Сан-Марино 1991 года и Гран-при Португалии 1991 года. Кристиан Фиттипальди также был 4-м на Гран-при ЮАР 1993 года. В 1991 году «Минарди» использовала клиентские двигатели Феррари. В 1992 — 12-цилиндровые моторы Lamborghini.

Minardi, Scuderia Italia & Fondmetal (1994—2000) 
Так как количество небольших частных команд в Формуле-1 стало сокращаться, «Минарди» откатились из середины в хвост пелетона. Деньги кончались. В 1994 году произошло объединение с командой «BMS Scuderia Italia». У Джанкарло Минарди осталось всего лишь 14,5 % акций. В 1996 году команду приобрёл Флавио Бриаторе. Одним из совладельцев и спонсоров «Минарди» стал Габриэль Руми, владелец «Fondmetal», имевший в начале 90-х свою собственную команду, а затем спонсировавший «Тиррел». Редко удавалось набирать очки. Завершавший свои выступления в Формуле-1 Мартини, был 5-м в Испании и Франции в 1994 году, последнее очко ветерана Альборето с его 6-м местом на Гран-при Монако.

Педро Лами финишировал 6-м в последней гонке сезона 1995 года, набрав единственное очко для команды. После этого копилка очков долго не пополнялась, до 6-го места Марка Жене в 1999 году на Европейском этапе. В этой гонке, осложнённой сильным дождём, Лука Бадоер шёл на 4-м месте и сошёл из-за проблем с коробкой передач за 13 кругов до финиша.

European Minardi (2001—2005) 

Находящуюся на грани разорения команду «Минарди», в начале 2001 года купил австралийский бизнесмен Пол Стоддарт. Стоддарт всё время ратовал за снижение затрат в Формуле-1. Одним из наиболее примечательных выступлений «Минарди» в эти годы было Гран-при Австралии 2002 года. Это была первая гонка австралийского гонщика Марка Веббера. На его и Стоддарта домашнем Гран-при он принёс команде пятое место и 2 очка в зачёт чемпионата мира.

В 2004-м году «Минарди» отмечала 20-й сезон в Формуле-1. Команду представляли два новичка: венгр Жолт Баумгартнер и итальянец Джанмария Бруни. Баумгартнер заработал 1-е очко «Минарди» за 2 года на Гран-при США, финишировав 8-м (при том, что в гонке всего финишировало 8 машин). В 2005 году гонщиками «Минарди» были Кристиан Альберс и Патрик Фризахер. Они набрали 7 очков, финишировав на Гран-при США 2005 года 5-м и 6-м соответственно, финишировав позади двух «Джорданов». В этой гонке участвовало всего 6 автомобилей, оснащённых покрышками от «Bridgestone». Команды, использовавшие шины «Michelin», партия которых оказалась бракованной, отказались от участия, из соображений безопасности.

Покупка Ред Буллом 
Пол Стоддарт объявил, что продаст «Минарди», если найдёт подходящего покупателя. Он утверждал, что ему было сделано 41 предложение. Основными условиями продажи были способность покупателя развивать команду, а также требование оставить базу в прежнем месторасположении — в Фаэнце. Компания-производитель напитков «Ред Булл», которая уже владела другой командой Ф-1 — «Red Bull Racing», решила создать вторую команду, для продвижения американских гонщиков, которые проходили по её программе подготовки Red Bull Driver Search.

Фанаты «Минарди» со всего мира подали on-line петицию с просьбой сохранить название команды с 20-летней историей. Но это прошение было отвергнуто и с 2006 года команда стала называться «Scuderia Toro Rosso». Возросшее спонсирование от «Ред Булла», включая использование шасси основной команды «Red Bull» и моторы «Ferrari» привело к улучшению результатов и в конечном счёте победе «Toro Rosso» на Гран-при Италии 2008 года.

Результаты гонок Формулы-1

Примечания

Ссылки 

 Minardi’s new official website 
 Forza Minardi — Unofficial Minardi fansite
 The Official Minardi Blog
 Formula Two championship results
 Officially Sanctioned Minardi Fan Club in San Francisco
 Minardi’s Unofficial Russian website

Автогоночные команды Италии
Команды Формулы-1